16. Sinfonie steht für:

 16. Sinfonie (Haydn)
 16. Sinfonie (Mjaskowski)
 16. Sinfonie (Mozart)

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien